Осадчу́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Осадчук, Андрей Петрович (род. 1971) — украинский политик, юрист и общественный деятель.
 Осадчук, Богдан (1920—2011) — польский и немецкий писатель, журналист, советолог украинского происхождения.
 Осадчук, Василий Евсеевич (1895—1965) — русский музыкант, ударник, музыкальный педагог.
 Осадчук, Мария Лукинична (род. 1939) — украинский языковед-германист, преподаватель, лексикограф, переводчик.
 Осадчук, Матиас (род. 1997) — аргентинский регбист.
 Осадчук, Пётр Илькович (1937—2014) — украинский поэт, переводчик, литературный критик, депутат Верховной Рады Украины.
 Осадчук, Сергей Иванович (род. 1982) — российский футболист; тренер.